A Csilin a következőre utalhat:

 Csilin, Kína egyik tartománya
 Csilin, város Csilin tartományban
 Csi-lin (qilin, kirin), kínai mitológiai lény